O nome Kiko foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Kiko (1983);
 Furacão Kiko (1989) - furacão de categoria 3 que atingiu a Península da Baixa Califórnia, México.
 Furacão Kiko (2001) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Kiko (2007) - tempestade tropical que trouxe chuvas moderadas para a costa ocidental do México.

Kiko é o nome filipino para três ciclones tropicais no Pacífico noroeste:
 Tufão Nari (2001) - foi nomeado de Kiko pela PAGASA. Atingiu a China, causando 92 fatalidades.
 Tufão Khanun (2005) - também foi nomeado Kiko pela PAGASA. Atingiu a China, causando 14 fatalidades.
 Tufão Kiko - tormenta de categoria 5 em 2021. Também é chamado de Chanthu.
Desambiguação